Ayaka Kikuchi (schaatsster) (1987), Japans langebaanschaatsster.
 Ayaka Kikuchi (zangeres) (1993), Japans zangeres.